Liga total! Cup 2010 – 2. edycja Telekom Cup, która odbyła się w dniach 31 lipca - 1 sierpnia na stadionie Veltins-Arena w Gelsenkirchen. W turnieju wzięły udział 4 zespoły.

W zawodach zwyciężył zespół FC Schalke 04 pokonując w finale Bayern Monachium a wcześniej eliminując w półfinale obrońców trofeum Hamburger SV. W meczu o 3 miejsce lepsi okazali się piłkarze Hamburger SV, którzy pokonali zespół 1. FC Köln.

Drużyny 
  FC Schalke 04
  Bayern Monachium
  Hamburger SV
  1. FC Köln

Mecze turnieju

Drabinka turnieju

Półfinał 1.

Półfinał 2.

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
Liga total! Cup

FC Schalke 04 PIERWSZY TYTUŁ

Zestawienie końcowe klubów

Strzelcy bramek 

2 gole
 Ruud Van Nistelrooy (Hamburger SV)
 Edu (FC Schalke 04)
 Raúl (FC Schalke 04)
1 gol
 Jermaine Jones (FC Schalke 04)
 Gojko Kačar (Hamburger SV)
 Son Heung-min (Hamburger SV)
 Deniz Mujić (Bayern Monachium)

Przypisy 

2009 w piłce nożnej